Серге́й Евге́ньевич Ла́зарев () — российский историк, кандидат исторических наук (2011), профессор Академии военных наук Российской Федерации (2015). Автор научных работ, посвящённых наполеоновским войнам, истории искусства и права, советской военной элите и репрессиям в Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морском флоте.

Биография 
В 2007 году окончил исторический факультет Орловского государственного университета, работал преподавателем гуманитарных дисциплин в средних профессиональных учебных заведениях г. Орла. В 2008 году вышла первая научная статья в альманахе исторического факультета Орловского государственного университета «РЮРИК» (выпуск 9). Автор заметок, посвящённых истории орловского бокса, в том числе одному из самых талантливых спортсменов 1980-х годов — мастеру спорта международного класса Михаилу Васильевичу Воропаеву. В 2010 году окончил аспирантуру при Орловском государственном университете по специальности «Отечественная история». Научный руководитель — доктор исторических наук, профессор С. Т. Минаков. В 2011 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему «Социокультурный состав советской военной элиты 1931—1938 гг. и её оценки в прессе русского зарубежья».

В 2011—2013 годах — преподаватель гуманитарных дисциплин в Орловском филиале Воронежского экономико-правового института, с 2019 года — в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева. Среди учеников — мастер спорта России по восточному боевому единоборству, неоднократная победительница первенств и чемпионатов России, член сборной команды страны по каратэ Т. Е. Кириченко. В 2012 году на основе кандидатской диссертации опубликовал в Воронеже одноимённую монографию. Принимал участие в международных, всероссийских и региональных научных конференциях, посвящённых актуальным проблемам отечественной истории, выступал на них с докладами. Так, 30–31 марта 2015 года участвовал в рабочем визите Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкина в Республику Армения (г. Ереван), в т. ч. в Международной конференции, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В соавторстве с доцентом Кубанского государственного технологического университета С. С. Близниченко пишет о репрессиях в Военно-Морском Флоте.

Член Редакционного совета и постоянный автор научно-популярного журнала «Военно-исторический архив» (Москва). Награждён общественной медалью «70 лет танковой гвардии».

Научная деятельность и оценки 
С. Е. Лазарев является автором более 200 научных работ, треть которых опубликована в ведущих периодических изданиях, входящих в Перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. Он не разделяет точки зрения некоторых историков, в том числе своего учителя С. Т. Минакова, о существовании в Рабоче-крестьянской Красной армии «заговора маршалов». Одну из причин репрессий находит в борьбе «земляческих» группировок («конармейцы», «котовцы», «примаковцы», «чапаевцы», «щорсовцы») за власть и привилегии в армии. С. Е. Лазарев опровергает тезис ряда авторов о том, что репрессии не принесли стране большого вреда. В его монографии содержится наиболее детальное до настоящего времени исследование судеб слушателей первого набора Военной академии Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной армии (1936—1938 гг.), прозванного «маршальским». С. Е. Лазарев выявил в отечественных архивах неожиданные подробности жизни Маршалов Советского Союза И. Х. Баграмяна и Л. А. Говорова, расходящиеся с их официальными биографиями. В работах С. Е. Лазарева начата и на данный момент наиболее полно отражена тема репрессий в высших учебных заведениях Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота. Совместно с С. С. Близниченко написал несколько работ о политических «чистках» в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, охватывающих период с 1920-х годов до смерти И. В. Сталина. С. Е. Лазарев изучает репрессии против представителей разных родов войск (авиаторы, кавалеристы, моряки, танкисты, связисты). Он написал первые научные биографии командарма 1-го ранга И. П. Уборевича, генерал-полковника Е. А. Щаденко, комдивов Д. А. Кучинского и Д. А. Шмидта, генерал-лейтенанта танковых войск Г. С. Родина, генерал-лейтенанта технических войск Н. И. Трубецкого, контр-адмирала А. П. Александрова, генерал-майоров Д. Е. Закутного и В. Е. Климовских, комбрига М. О. Зюка (Зюки). Вслед за С. Т. Минаковым, А. М. Кабаковым, А. А. Поздняковым занимается изучением общественной мысли русского зарубежья и его влияния на внутриполитическую обстановку в СССР в предвоенные годы. В статье «В поисках „русского Бонапарта“», опубликованной в «Военно-историческом журнале» в 2013 году, С. Е. Лазарев выдвинул точку зрения о том, что «заговор маршалов» родился в голове А. Ф. Керенского, В. А. Маклакова, Г. П. Федотова и других эмигрантов, выдававших желаемое за действительное, а это, возможно, повлияло на решение И. В. Сталина начать массовые репрессии против военных. 

В 2015 году принял участие в создании дополненного и исправленного третьего издания энциклопедии «Казачество».

Один из авторов энциклопедии «Россия в Гражданской войне. 1918–1922». Энциклопедия вышла в трёх томах в 2020–2021 годах.  

Помимо этого, причастен к созданию многотомной «Российской исторической энциклопедии», подготовленной коллективом авторов Института всеобщей истории Российской академии наук под общей редакцией академика А. О. Чубарьяна. С. Е. Лазарев написал для нее несколько десятков научных статей, в том числе о самых значимых сражениях Великой Отечественной войны (1941–1945). 

На протяжении десяти лет коллективом преподавателей Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева велась работа над созданием "Энциклопедии Орловской области", в состав редколлегии которой был приглашён С. Е. Лазарев. Ввиду приостановки работы над изданием, подготовленные для него материалы автор публиковал на страницах местных периодических изданий.   

В качестве эксперта принимал участие в создании документального фильма «Спасение падишаха Амануллы», премьера которого состоялась 21 ноября 2018 года на телеканале «Россия-Культура» (серия «Рассекреченная история», шеф-редактор проекта Н. С. Марченко).  

В сферу пристального научного интереса С. Е. Лазарева входит также тема отражения конкретных исторических событий в произведениях отечественного и зарубежного изобразительного искусства.   

Труды историка вызывают полемику в научной среде. В 2011 году в журнале «Вестник Российской академии наук» была опубликована статья С. Е. Лазарева «Тухачевский и Уборевич — яркие представители советской военной элиты». На эту статью откликнулся доктор химических наук, профессор Казанского государственного технологического университета О. В. Михайлов, который обвинил автора в устаревании его взглядов на репрессии и идеализации героев Гражданской войны. Соответствующая рецензия вышла в 2012 году в «Вестнике Российской академии наук» и называлась «Рецидив военной мифологии».

В 2012 году в «Вестнике Уральского отделения Российской академии наук» вышла рецензия кандидата исторических наук, члена-корреспондента Российской академии естественных наук А. А. Падерина на монографию С. Е. Лазарева «Социокультурный состав советской военной элиты 1931—1938 гг. и её оценки в прессе русского зарубежья». В ней рецензент отметил, что в книге «впервые взгляд на тот период переносится с уровня „общих тенденций“ (на котором все вопросы решаются просто: за всё, что тогда случилось, ответственность перед историей несёт „кровавый маньяк“ Сталин) на уровень межличностных отношений, и этот ракурс открывает новые возможности». А. А. Падерин счёл "существенным" личный вклад автора в историографию разрабатываемой им темы, и в тоже время отметил, что историк в первом издании прямо не высказал своей точки зрения.

Высоко оценивают вклад С. Е. Лазарева в разработку проблем формирования и развития советской военной элиты доктора исторических наук В. А. Гуров, В. С. Мильбах, Е. И. Подрепный, В. Д. Полканов, А. В. Шубин, кандидаты исторических наук Т. С. Бушуева, О. А. Гаврилова, А. А. Падерин, А. В. Соклаков, Д. В. Суржик, кандидат технических наук С. С. Близниченко, отмечая, что его труды содержат интересный и разнообразный материал, выдвигают дискуссионные версии событий и включают в себя многочисленные биографические справки на руководителей Красной Армии.

Основные работы 
Монографии
 
 Лазарев С. Е. Советская военная элита 1930-х годов: «Красные» полководцы, какими они были. Проблемы взаимоотношений. Трагедия «чисток». — URSS, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-9710-1308-2.

Статьи в научных журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии
 Лазарев С. Е. Комкор В. М. Примаков в системе межличностных взаимоотношений советской военной элиты // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 41 (179). С. 62—67.
 Лазарев С. Е. Судьба «маршальского курса» Академии Генерального штаба // Вопросы истории. 2009. № 12. С. 107—114.
 Лазарев С. Е. Неизвестные страницы жизни маршала Л. А. Говорова // Учёные записки Орловского государственного университета. 2010. № 3 (37). С. 93—97.
 
 Лазарев С. Е. Судьба генерала В. Е. Климовских в контексте трагических событий 1937—1941 годов // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 30 (211). С. 111—115.
 Лазарев С. Е. Судьба Э. С. Панцержанского в контексте трагических событий 1930-х годов // Научная жизнь Кавказа. 2011. № 2. С. 125—129.
 Лазарев С. Е. Взлёт и падение командарма И. П. Уборевича // Известия Самарского научного центра РАН. 2011. № 3 (2). С. 410—415.
 Лазарев С. Е. Тухачевский и Уборевич — яркие представители советской военной элиты // Вестник Российской академии наук. 2011. № 12. С. 1123—1127.
 Лазарев С. Е. Комдив Д. А. Шмидт и «военно-фашистский заговор» // Вестник Уральского отделения Российской академии наук. 2012. № 1 (39). С. 89—99.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. «Чистка» в Военно-морской академии в 1937—1938 годах // Вестник Пермского университета. 2012. № 1 (18). С. 201—210.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Борьба с «космополитами» в военно-морских академиях (1947—1953 гг.) // Известия Тульского государственного университета. 2012. № 3. С. 111—120.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. «Антисоветский заговор» в Военно-морской академии (1930—1932) // Вестник Уральского отделения Российской академии наук. 2012. № 3 (41). С. 118—124.
 Лазарев С. Е. Подрезанные крылья // Военно-исторический журнал. 2012. № 5 (625). С. 66—70.
 Лазарев С. Е. Георгий Семёнович Родин // Вопросы истории. 2012. № 8. С. 118—130.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Политические репрессии профессорско-преподавательского состава Военно-морской академии в 1920-х годах // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2013. № 2 (29). С. 293—302.
 Лазарев С. Е. В поисках «русского Бонапарта»: «Заговор маршалов» был выдуман в Париже? // Военно-исторический журнал. 2013. № 5. С. 51—54.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Севастопольское военно-морское артиллерийское училище в годы «Большого террора» // Вопросы истории. 2013. № 5. С. 135—143 .
 Лазарев С. Е. Военно-политическая академия в 1930-е годы // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2013. № 8 (151). С. 140—149.
 Лазарев С. Е. Военная кампания 1813 года в Германии // Новая и новейшая история. 2014. № 1. С. 101—115.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Судьба инженер-флагмана (О Б. Е. Алякрицком) // Родина. 2014. № 2. С. 128—129.
 Лазарев С. Е. Военная кампания 1814 года во Франции // Военно-исторический журнал. 2014. № 4. С. 3—9.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Пётр Иванович Смирнов-Светловский // Вопросы истории. 2014. № 5. С. 133—147.
 Лазарев С. Е. И. И. Мозжухин: исторический портрет на фоне эпохи // Российская история. 2015. № 1. С. 113—128.
 Лазарев С. Е., Гуляев А. А. «Считал своей первой обязанностью быть на месте событий». Жизнь и судьба генерала А. М. Пронина // Военно-исторический журнал. 2017. № 4. С. 87-92.

Статьи в других периодических изданиях
 Лазарев С. Е. У орловского бокса — богатые традиции // Орловская правда. 14 октября 2008 г. № 169 (24909). С. 5.
 Лазарев С. Е. Золотое правило Пахомова // Орловская правда. 23 января 2009 г. № 8 (24962). С. 9.
 Лазарев С. Е. Газета «Возрождение» о «военном заговоре» в СССР и роли в нём наркома К. Е. Ворошилова // Молодой учёный. 2009. № 9. С. 125—129.
 Лазарев С. Е. Репрессии в Красной армии по материалам газеты П. Н. Милюкова «Последние новости» // Молодой учёный. 2009. № 9. С. 130—134.
 Лазарев С. Е. Компрометирующие данные: «поляк…» // История в подробностях. «Россия — Польша: многовековое соседство». 2011. № 4 (10). С. 86—88.
 Лазарев С. Е. «В Красной армии не изжит крестьянский уклон». Реакция военных на коллективизацию // История в подробностях. «Коллективизация». 2011. № 10 (16). С. 78—85.
 Лазарев С. Е. Комкор И. С. Кутяков в системе межличностных взаимоотношений советской военной элиты 1930-х гг. // Военно-исторический архив. 2011. № 11 (143). С. 23—35.
 Лазарев С. Е., Мильбах В. С. Политические репрессии в военных академиях Ленинграда в 1930—1938 гг. // Новейшая история России. 2012. № 2 (04). С. 100—113.
 Лазарев С. Е. Присвоение персональных званий высшему командному составу Рабоче-Крестьянской Красной армии в 1935 году // Военно-исторический архив. 2012. № 2 (146). С. 132—139.
 Лазарев С. Е. Разгром «примаковской» группировки (1936—1941 годы) // Военно-исторический архив. 2012. № 3 (147). С. 98—106.
 Лазарев С. Е. Реакция командного состава Рабоче-Крестьянской Красной армии на сталинские «чистки» // Военно-исторический архив. 2012. № 4 (148). С. 128—142.
 Лазарев С. Е. «Мы идём с войной для мира»: Причины и предпосылки Заграничных походов русской армии 1813—1814 гг. // История в подробностях. «Отечественная война 1812 года». 2012. № 5 (23). С. 56—63.
 Лазарев С. Е. Советские военные вожди в кинематографе 1930-х — 1940-х годов // Военно-исторический архив. 2012. № 5 (149). С. 108—116.
 Лазарев С. Е. «Наверное, нас всех перебьют…»: Ветераны Первой Конной армии в годы репрессий // История в подробностях. «Большой террор». 2012. № 6 (24). С. 28—33.
 Лазарев С. Е. Судьба комкора Г. Д. Гая в контексте трагических событий 1930-х гг. // История в подробностях. «Большой террор». 2012. № 6 (24). С. 22—27.
 Лазарев С. Е. Служили два товарища // История в подробностях. «Сталинградская битва». 2012. № 8 (26). С. 62—66.
 Лазарев С. Е. Советские фильмы 1930-х гг. о лётчиках // История в подробностях. «Первым делом самолёты…». 2013. № 1 (31). С. 20——27.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Из истории Ейского высшего военного авиационного училища // История в подробностях. «Первым делом самолёты…». 2013. № 1 (31). С. 56—63.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Контр-адмирал А. П. Александров: исторический портрет на фоне эпохи // Новейшая история России. 2013. № 2 (07). С. 185—201.
 Лазарев С. Е. Выбор генерала Закутного // Военно-исторический архив. 2013. № 3 (159). С. 146—159.
 Лазарев С. Е. Неизвестный маршал И. Х. Баграмян // Военно-исторический архив. 2013. № 6 (162). С. 145—156.
 Лазарев С. Е. Лётчик — это навсегда // История в подробностях. «Курская дуга». 2013. № 6 (36). С. 72—77.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Воспитанники Морской академии в годы Второй мировой войны (1939—1945 гг.) // Военно-исторический архив. 2013. № 8 (164). С. 58-78.
 Лазарев С. Е. «Дело Тухачевского» на страницах журнала А. Ф. Керенского «Новая Россия» // Военно-исторический архив. 2013. № 12 (168). С. 53-64.
 Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Репрессии в Военно-морском инженерном училище имени Ф. Э. Дзержинского в 1930-е гг. // Новейшая история России. 2014. № 1 (09). С. 124—139.
 Лазарев С. Е. Легенда мценского бокса (О тренере А. А. Суханове) // Мценский край. 14 февраля 2014 г. № 16-17 (14085-14086). С. 5.
 Лазарев С. Е. О «Белом генерале» замолвите слово (Рецензия на статью Д. Митюрина в газете «Загадки истории») // Военно-исторический архив. 2014. № 3 (171). С. 145—151.
 Лазарев С. Е. Екатерина Катукова — о времени и о себе // Военно-исторический архив. 2014. № 5 (173). С. 38—43.
 Лазарев С. Е. Михаил Воропаев: прерванный полёт // Орловская правда. 20 августа 2014 г. № 114 (26048). С. 21.
 Лазарев С. Е. «Чапаевцы» в 1930-е годы // Военно-исторический архив. 2014. № 9 (177). С. 142—154.
 Лазарев С. Е., Гуляев А. А. «Жизнь и судьба генерала А. М. Пронина.»

Примечания

Литература 
 Падерин А. А. «Красные» полководцы 1930-х: какими они были? // Вестник Уральского отделения Российской академии наук. 2012. № 4 (42). С. 183—187.
 Полканов В. Д. Рецензия на монографию С. Е. Лазарева «Социокультурный состав советской военной элиты 1931—1938 гг. и её оценки в прессе русского зарубежья» // История в подробностях. «Большой террор». 2012. № 6 (24). С. 27.
 Михайлов О. В. Рецидив военной мифологии // Вестник Российской академии наук. 2012. № 7. С. 656—657.
 Гаврилова О. А. Рецензия на монографию С. Е. Лазарева «Социокультурный состав советской военной элиты 1931—1938 гг. и её оценки в прессе русского зарубежья» // Новейшая история России. 2013. № 1 (06). С. 304—306.
 Падерин А. А. «Красные» полководцы 1930-х: состав, взаимоотношения, судьбы // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 3 (30). С. 287—293.
 Мильбах В. С. Советская военная элита 30-х гг. XX столетия в зеркале прессы русского зарубежья // Военно-исторический журнал. 2013. № 12 (644). С. 23.
 Тутыхин М. М. Про генералов и Советскую власть // Орловская искра. 5 февраля 2014 г. № 4 (877). С. 10.
 Подрепный Е. И. Труд о военной элите Отечества // Военно-исторический архив. 2014. № 6 (174). С. 19—20.
 Суржик Д. В. «К старому соперничеству военных лет добавлялось новое, связанное с современным противостоянием групп военачальников». Факторы боеготовности Красной армии: «чистки» и «болезни роста» в новых военно-исторических трудах // Военно-исторический журнал. 2016. № 8. С. 69–76. 
 Гуров В. А. Размышления в жанре развёрнутой научной рецензии о вкладе работы С. Е. Лазарева в историографию о советской военной элите 1930-х гг. // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2017. Т. 11. № 1. С. 62—65.  
 Шубин А. В. Лазарев С. Е. Советская военная элита 1930-х годов // История государства и права. 2017. № 12. С. 48—51.  
 Соклаков А. Ю. Червонное казачество: исторический поиск под идеологическим спудом // Военный академический журнал. 2018. № 1 (17). С. 113—119. 

Историки России
Военные историки
Выпускники Орловского государственного университета
Преподаватели вузов Орла